Minna - nigériai város
Minna - japán sziget Okinava prefektúrában
Minna - Hermina idegen eredetű keresztnév változata